Канат:
 Кана́т — растительный или синтетический трос.
 Канат — спортивный снаряд.
 Кана́т — казахское и киргизское имя. В переводе означает «крыло».
 Канат, или кяриз — подземная гидротехническая система.
 «Канат» — рассказ Александра Грина.

См. также 
 Канат, Рахат Кайратулы — казахстанский футболист.